Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — недействующий старообрядческий православный храм в городе Орехово-Зуево Московской области. Построен в 1906—1908 годах общиной Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию). В настоящее время перестроен и используется не по назначению.

История 
Кирпичный однокупольный старообрядческий храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Зуево Богородского уезда Московской губернии построен в 1906—1908 годах на участке Соловьёвых по улице Кузнецкой. Ранее на этом месте стояла деревянная молельня. Новый храм принадлежал старообрядцам белокриницкой иерархии, приемлющим Окружное послание 1862 года. а освящение храма совершили епископ Одесский Кирил (Политов) и епископ Рязанский и Егорьевский Александр (Богатенко) в сослужении рогожского и местного духовенства. В храме были устроены приделы во имя святителя Николы Чудотворца и мученика Никиты.

С февраля 1916 года и до закрытия храма в 1938 года настоятелем был Григорий Петрович Хазов. В 1920-х при церкви жил Кирил (Политов), принявший схиму. 24 января 1938 года отец Григорий был арестован НКВД. Расстрелян на Бутовском полигоне 5 февраля того же года. 2 ноября 1957 года реабилитирован посмертно. После ареста отца Григория храм был закрыт и частично разрушен. В 1940 году передан Трикотажной фабрике. После Великой Отечественной войны снесена колокольня.

В 1990 году общине Русской православной старообрядческой церкви передали стоящий рядом храм с тем же посвящением, построенный старообрядцами поморского согласия.

В XXI веке храм перестроен и используется не по назначению.

Примечания 

Орехово-Зуево
Орехово-Зуево
Культовые сооружения Орехово-Зуева
Здания и сооружения, построенные в 1908 году в России
Культовые сооружения, построенные в 1908 году
1908 год в Московской области